Maciej Marczewski – aktor
 Maciej Marczewski – działacz sportowy